Влади́мир Никола́евич Рома́нов:
 Романов, Владимир Николаевич (1947—2013) — советский и российский индолог, историк и теоретик культуры, профессор.
 Романов, Владимир Николаевич (род. 1947) — литовский бизнесмен.
 Романов, Владимир Николаевич — протоиерей Русской православной церкви.